Льво́вский переу́лок  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Львовский переулок — улица в Липецке (Заречье).

Украина 
 Львовский переулок — улица в Днепре.